Акули́на (, ) — женское русское личное имя латинского происхождения.

Святая 

Покровительницей имени является святая мученица Акилина Старшая (). 12-летняя (отроковица) Акулина жила в III веке и ещё в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась направить на путь истинный, за что была казнена.

Верования русского народа 

В русском крестьянском сознании святая Акилина трансформировалась в образ Акулины-гречишницы — покровительницы и пособницы урожая гречихи. Её день отмечался в конце июня (26 июня по новому стилю; 13 — по старому). В день Акулины пучками этого растения, сорванного в полях, украшали в домах иконы. На Акулину-гречишницу было принято варить каши и угощать ими нищих, поэтому праздник называли ещё «Днём Мирской каши».

Поскольку в этот день также активизировались кровососущие насекомые (комары, слепни), от которых страдал скот, то вторым её прозвищем стало Акулина — Задери хвосты.

В литературе 
Имя популяризовал Пушкин в повести «Барышня-крестьянка» (1830).

В музыке 
«Акулина» — песня Вячеслава Добрынина.

«Акулина» — оперетта И. Ковнера на сюжет повести А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка».

См. также

Примечания

Ссылки 

Русские женские имена